Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2018—2019 — 77-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Чемпіонат стартував 25 серпня 2018 та фінішував 25 травня 2019. Титул чемпіона здобув Маккабі (Тель-Авів).

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Чемпіонський раунд 

Результати

Кваліфікаційний раунд 

Результати

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2019
Ізраїль
Ізраїль
2019 в Ізраїлі